Кузенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Кузенко, Владимир Васильевич (род. 1947) — украинский политик и промышленник.
 Кузенко, Виктор Иванович (1947—2000) — начальник ГАИ УВД Хабаровского края.
 Кузенко, Геннадий Артёмович (1923—2007) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Кузенков